Васильев, Виктор:
 Васильев, Виктор (род. 1953) — эстонский политик, депутат Рийгикогу.
 Васильев, Виктор Александрович (род. 1928) — советский футболист.
 Васильев, Виктор Анатольевич (род. 1956) — российский учёный-математик, академик РАН.
 
 Васильев, Виктор Григорьевич (1910—1973) — советский геолог, лауреат Сталинской премии.
 Васильев, Виктор Игоревич (род. 1958) — белорусский актёр, председатель Союза кинематографистов Белоруссии.
 Васильев, Виктор Константинович (1887—1961) — советский военно-морской деятель, контр-адмирал.
 Васильев, Виктор Лазаревич (1921—1997) — советский писатель, журналист, обозреватель газеты «Советский спорт» по шахматам и теннису.
 Васильев, Виктор Львович (род. 1963) — российский дипломат.
 
 Васильев, Виктор Платонович (более известен под фамилией Андерс; 1885—1940) — российский художник, участник революционного движения, политкаторжанин.
 
 Васильев, Виктор Фадеевич (1938—1994) — советский российский связист, руководитель Московской городской телефонной сети с 1975 до своей смерти.
 Примечания